David Seaman
Jeffrey Price e Peter S. Seaman
Ryan Seaman
Seaman (Ohio)

Desambiguação